Мезинская культура, или мизинская культура, — археологическая культура позднего палеолита.

Название происходит от Мезинской стоянки в селе Мезин, Коропского района, Черниговской области, Украина.

Охватывала территорию долин рек Десна, Сейм, Среднее и Верхнее Поднепровье, и на первом этапе — в Верхнем и Среднем Подонье.

Время 23 000 (иногда 25 000) — 14 000 (иногда 13 000) лет до н. э.

Мезинская культура — часть виллендорф-костёнковской культуры, также называемой восточный граветт. Она была третьей археологической культурой этого района после деснинского мустье и стрелецкой культуры, которая охватывала значительно большую территорию, чем мезинская культура. Появление культуры связывается с продвижением носителей павловьена из Дуная (Виллендорф, Нижняя Австрия) и Моравии долинами Вислы и Припяти в Надднепрянщину. Некоторые различия в культуре оригинального павловьена с мезинской культурой указывают на смешение населения предыдущей стрелецкой культуры с павловьенцами.

 На первом этапе, этапе продвижения павловьенцев на восток, мезинская культура охватывала среднюю Надднепрянщину (Кирилловская стоянка), долину Десны (Мезин, Быки 1, −2, −4 (Пены), Супонево, Говоруха, Миньевский Яр, Чулатово-1, Бужанка, Хотылёво 2) и Дон (Октябрьск-2/1, Борщёво-2, Гагарино).
 На втором этапе была сосредоточение в долине Десны, Сейма, среднего и верхнего Днепра (стоянки Хотылёво 2, Борщёво 1, Ямы, Супонево, Мезин, Быки 1, −2). В нижней части Дона и в долине Оки осталась местная культура восточного граветта — костёнковско-авдеевская культура.

На близкой в культурном отношении к стоянке Пушкари 1 Новгород-Северской стоянке сделаны палеоантропологические находки — древнейшие части скелета неоантропа, известные в бассейне Десны, если не считать коренного зуба человека современного типа из Хотылёво 2. Из Чулатово 1 известна палеоантропологическая находка кости и фрагмент черепа неоантропа, использовавшийся в качестве чаши, что, возможно, свидетельствует о ритуальном каннибализме.

К 14000 — 13000 годам до н. э. мезинская культура начинает напоминать мадленскую культуру. Это было связано с воздействиями с Запада, где примерно 20000 лет назад в Европе появились мадленцы.

Мезинская культура — культура охотников (мамонты, северный олень). Она характеризуется значительным развитием искусств. Орнаменты на изделиях из мамонтовой кости имеют повторяющийся меандр, что напоминает свастику.

Примечания 

Археологические культуры Европы
Палеолит Европы
Язычество
Археологические культуры Украины
Археологические культуры России